Змагання з плавання на дистанції 100 метрів брасом серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 2 серпня (попередні запливи і півфінали) і 3 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 11:34.

Півфінали
Півфінали розпочались 2 серпня о 18:35.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Фінал відбувся 3 серпня о 17:32.

Примітки 

100 метрів брасом (чоловіки)